Nußbach eller Nussbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nußbach, Kusel – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Nussbach (kommun i Österrike), Oberösterreich, Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems,